Sancroft ist der Familienname folgender Personen:

Florence Sancroft (1902–1978), britischer Schwimmer
William Sancroft (1617–1693), Erzbischof von Canterbury und Führungsfigur der Non-Jurors